Николай Фёдорович Севастьянов () — советский государственный и партийный деятель. Активный участник установления Советской власти. Дивизионный комиссар.

Биография 
Николай Севастьянов родился 2 декабря 1896 года в крестьянской семье в деревне Белое Озеро Шляпниковской волости Кунгурского уезда Пермской губернии, ныне деревня входит в  Пермского края.

Окончил народную сельскую школу.

С 1915 года по февраль 1918 года — унтер-офицер Русской императорской армии.

В 1918 году вступил в РКП(б), в 1925 году партия переименована в ВКП(б).

С марта по июль 1918 года — волостной военный комиссар в Кунгурском уезде Пермской губернии.

С июля по сентябрь 1918 года — командир партизанского отряда Рабоче-крестьянской Красной армии.

С сентября по ноябрь 1918 года — преподаватель Пермских военно-агитационных курсов РККА

С ноября 1918 года по февраль 1919 года — работник Пермского губоно.

С февраля по август 1919 года — помощник военного комиссара Чистопольской группы РККА.

С августа по ноябрь 1919 года — военный комиссар 38-го стрелкового полка РККА.

С ноября 1919 года по февраль 1920 года — военный комиссар 1-й бригады 5-й стрелковой дивизии РККА.

С февраля по июль 1920 года — в Екатеринбургском губернском политическом отделе.

С июля по декабрь 1920 года — начальник Красноуфимского городского политического отдела.

С декабря 1920 года по февраль 1921 года — военный комиссар Красноуфимского уезда.

С февраля 1921 года по январь 1922 года — заведующий Красноуфимским УОНО.

С января по июнь 1922 года — инструктор Ирбитского укома РКП(б).

Делегат XI съезда РКП(б) (март 1922 года).

С июня по декабрь 1922 года — ответственный секретарь Ирбитского укома РКП(б).

С декабря 1922 года по ноябрь 1923 года — заместитель заворга Екатеринбургского губкома РКП(б).

С декабря 1923 года по апрель 1924 года — ответственный секретарь Шадринского окружкома РКП(б).

С апреля по декабрь 1924 года — заворг Шадринского окружкома РКП(б).

С декабря 1924 года по октябрь 1925 года — заворг Свердловского окружкома ВКП(б).

С ноября 1925 года по август 1927 года — ответственный секретарь Тагильского окружкома ВКП(б).

С сентября 1927 года по март 1928 года — ответственный секретарь Пермского окружкома ВКП(б).

С марта 1928 года по 1929 год — ответственный секретарь Свердловского окружкома ВКП(б).

С августа 1929 года по январь 1930 года — ответственный секретарь Владикавказского окружного комитета ВКП(б).

С февраля по май 1930 года — ответственный секретарь Областного комитета ВКП(б) Кабардино-Балкарской автономной области.

С 1930 года — в ОГПУ при СНК СССР. Служил в войсках погранохраны Среднеазиатского пограничного округа (город Ташкент). Затем, до 1934 года — начальник Политического отдела Управления пограничной охраны Полномочного представительства ОГПУ по Северо-Кавказскому краю (город Ростов-на-Дону).

Делегат XVII съезда ВКП(б) (январь 1934 года).

С января 1934 года — в Азово-Черноморском краевом комитете ВКП(б).

С 28 января 1935 года по 16 мая 1939 года — начальник Политического отдела Управления пограничной и внутренней охраны Управления НКВД по Ленинградской области, с 19 марта 1936 года — бригадный комиссар. Приказом НКВД СССР № 843 от 8 апреля 1938 года присвоено воинское звание дивизионный комиссар. 16 мая 1939 года уволен в связи с арестом.

5 мая 1939 года арестован в г. Ленинграде. Находился в Лефортовской тюрьме.

8 июля 1941 года приговорен к расстрелу с конфискацией имущества по статьям 58-1 «б» и 58-11 УК РСФСР. В обвинительном заключении написано: «Участник антисоветского заговора в войсках НКВД, в который был завербован в 1935 году бывшим начальником Политотдела ГУПВО НКВД СССР Рошалем Л. Б. (осужден к ВМН). Как участник антисоветской организации проводил вредительство, направленное на ослабление боевой и политической подготовки войск НКВД. В 1921 году голосовал за троцкистскую резолюцию».

Николай Фёдорович Севастьянов расстрелян 30 июля 1941 года в городе Москве.

В январе 1957 года был посмертно реабилитирован.

Семья 
 Вторая жена — Фелицата Ивановна (1898, п. Суксун —?), работала учителем, 09.02.1943 была арестована и сослана в Новосибирскую область на 5 лет, дальнейшая судьба неизвестна
 Дочь от первого брака Клавдия, узнав об аресте отца, срочно покинула  г. Ленинград и уехала в д. Белое Озеро, жила в с. Орда), после окончания Тобольского института работала учителем в Шляпниковской, а затем и в Ординской средней школах.
 Дочь Роза (судьба неизвестна).

Награды 
 Орден Красной Звезды, 14 февраля 1936 года.
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии», 1938 год.

Ссылки

Примечания 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Первые секретари Кабардино-Балкарского обкома КПСС
Делегаты XI съезда РКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Первые секретари Свердловского окружкома ВКП(б)
Первые секретари Пермского окружкома ВКП(б)
Первые секретари Тагильского окружкома ВКП(б)
Первые секретари Шадринского окружкома ВКП(б)
Первые секретари Владикавказского окружкома ВКП(б)
Персоналии:Ирбит
Персоналии:Красноуфимск
Персоналии:Ростов-на-Дону
Персоналии:Ташкент
Персоналии:Санкт-Петербург
Заключённые Лефортовской тюрьмы
Репрессированные сотрудники НКВД
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1941 году
Посмертно реабилитированные в СССР